Fullback ist
 eine in vielen Sportarten der Rugby/Fußball-Familie verwendete Bezeichnung für verschiedene Spielerpositionen:
 für die Position im American Football; siehe Runningback
 für die im Deutschen auch Schlussmann genannte Position des Rugby Union; siehe Positionen im Rugby Union#15 Schlussmann
 für die Position im Rugby League; siehe Positionen im Rugby League#1 Schlussmann
 eine alternative, heute überwiegend in der Schweiz gebräuchliche Bezeichnung aus dem Englischen für (zentrale) Defensivspieler im Fußball; siehe Taktik (Fußball)

 der NATO-Codename für den russischen Jagdbomber Suchoi Su-34
 Fiat Fullback, ein Pick-Up von Fiat